Stanisław Łubieński ist der Name folgender Personen:
* Stanisław Łubieński (Bischof) (1573–1640),  polnischer königlicher Vizekanzler, Bischof und Publizist 
 Stanisław Łubieński (Schriftsteller) (* 1983), polnischer Schriftsteller und Kulturwissenschaftler